543 км, 543-й киломе́тр — топоним в России и Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Железнодоро́жная Каза́рма 543 км, 543 км — населённый пункт (тип: станция) в Рубцовском районе Алтайского края. Входит в состав  Рубцовского сельсовета.

 543 км — упразднённый остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). 
 543 км — железнодорожный пост, Московская железная дорога (Курская область). Код 205129
 543 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 244829